Weipoltshausen ist der Name zweier Ortsteile:

 Weipoltshausen (Lohra), Ortsteil von Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Weipoltshausen (Üchtelhausen), Ortsteil von Üchtelhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern